Lalitpur (Distrikt) kann bezeichnen:

 Lalitpur (Distrikt, Uttar Pradesh)
 Lalitpur (Distrikt, Nepal)